Papa steht für:

 Kosewort für Vater, siehe Mama und Papa
 geistlicher Titel für den Papst
 Papa (Kurzfilm), kanadischer Kurzfilm (2005)
 Papa (2018), amerikanisches Drama von Dan Israely und Emilio Roso
 Papa-Klasse, sowjetische U-Boot-Klasse
 polynesische Göttin, siehe Rangi und Papa
 P als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

Papa ist der Beiname oder Familienname folgender Personen:
 Achille Papa (1863–1917), italienischer General
 Benigno Luigi Papa (1935–2023), italienischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Tarent
 BJ Papa (1936–2008), US-amerikanischer Jazzpianist, Musikpädagoge und Komponist
 César Cristóbal Tapuy Papa (* 1960), ecuadorianischer Verbandsfunktionär
 Drago Papa (* 1984), kroatischer Fußballspieler
 Gonzalo Papa (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Jacobus Clemens non Papa (1510–1558), flämischer Komponist der Renaissance
 Lucius Papa (1566–1632), Schweizer reformierter Geistlicher und Bibelübersetzer
 Marco Papa (1958–1999), italienischer Motorradrennfahrer
 Papa Doc (François Duvalier) (1907–1971), haitianischer Politiker und Diktator
 Piero del Papa (1938–2018), italienischer Boxer
 Rab Papa († 375), babylonischer Amoräer
 Spencer Papa (* 1995), US-amerikanischer Tennisspieler

PAPA steht als Abkürzung für:
 Parallax Aircraft Parking Aid, ein Bestandteil von AGNIS/PAPA, siehe Visual docking guidance system #AGNIS/PAPA

Siehe auch:
 Pápa (Begriffsklärung)
 Pappa
 Te Papa
 Baba

Abkürzung